Ramsloh ist der Name folgender Orte:
 Ramsloh (Saterland), Gemeindeteil von Saterland, Niedersachsen
 Ramsloh (Schalksmühle), Ortsteil von Schalksmühle im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen